Болотчицы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Болотчицы — деревня в Слуцком районе Минской области.
 Болотчицы — деревня в Солигорском районе Минской области.